Kučeríková ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Kučeríková (* 1964), verheiratete Alena Močáriová, slowakische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Jana Kučeríková (* 1964), tschechische Mittel- und Langstreckenläuferin